SLS:
 Softlanding Linux System — один из первых дистрибутивов Linux.
 Signaling Link Selection.
 Mercedes-Benz SLS AMG — суперкар от Mercedes-Benz, преемник Mercedes-Benz SLR McLaren.
 Sodium lauryl sulfate (SLS) — лаурилсульфат натрия.
 Swiss Light Source — источник синхротронного излучения в Швейцарии.
 Space Launch System — проект тяжёлой ракеты-носителя от NASA.
 Selective laser sintering'' — селективное лазерное спекание.